Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1991 проходили с 29 августа по 14 сентября 1991 года. В финалы турнира вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Хобарт Айлендерс», которая со счётом 67:64 обыграла клуб «Нанавадинг Спектрес». «Хобарт» в третий раз кряду вышел в большой финал ЖНБЛ, но лишь в одном стал триумфатором турнира, «Нанавадинг» в свою очередь в седьмой раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе шесть побед. Самым ценным игроком финала стала Робин Мар, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Перт — Норт-Аделаида — 82-72

Хобарт — Нанавадинг — 73-78

Предварительный финал

Хобарт — Перт — 74-61

Большой финал

Составы участников финала

Нанавадинг — Хобарт — 64-67

Комментарии 

  В основном источнике по теме команда называется «Тасмания Айлендерс» или «Тасси Айлендерс», прозвище этого австралийского штата по аббревиатуре, хотя в ряде других источников её именуют «Хобарт Айлендерс» по месту дислокации клуба.
  В основном источнике по теме команда называется «Нанавадинг Спектрес», хотя в ряде других источников её именуют «Мельбурн-Ист Спектрес».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1991
Финалы ЖНБЛ